Сезон 1981 — Двадцать четвертый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также восьмой в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1981 (вторая лига)

Зональный турнир (7 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1981 на сайте footballfacts.ru

1981
Сезоны футбольных клубов 1981